Критериум Дофине (, ранее Критериум Dauphiné Libéré) — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проходящая во французском регионе Дофине.

История 
Первая гонка под названием Dauphiné Libéré прошла в 1947 году, победителем которой стал поляк Эдвард Клябиньский (известный также как Эдуар Клабински). 

Так как в регионе Дофине преобладают горы, победителями гонки часто становятся горные специалисты. Известнейшие горные вершины Дофине, такие как Мон-Ванту и Коль-дю-Галибье, часто появляются и на Тур де Франс. Наряду с Туром Швейцарии Критериум Дофине проходит в июне и является важной гонкой-репетицией перед Тур де Франс.

В 2010 году газета Dauphiné Libéré передала всю организационную ответственность Amaury Sport Organisation, а название гонки было сокращено с Critérium de la Dauphiné Libéré до Critérium du Dauphiné, что отразилось и на логотипе. Директором гонки становится Бернар Тевене.

На протяжении многих десятилетий эта гонка также служит испытательным полигоном как для производителей велосипедов, тестирующих  современного оборудования, так и для телевизионных вещателей, готовящихся к Тур де Франс где освещение горных этапов является важным пунктом.

Рекордсменами по количеству побед на гонке являются Нелло Лауреди, Луис Оканья, Шарли Мотте, Бернар Ино и Крис Фрум — им удавалось победить по 3 раза. Также, все велогонщики, которые побеждали на Тур де Франс 5 или более раз, обязательно хотя бы однажды побеждали на Дофине Либере.

Призёры 

 Первоначально третье место в 2000 и первые места в 2002 и 2003 годах одержал американец Лэнс Армстронг, но в 2012 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга, начиная с 1 августа 1998 года, а все его результаты, начиная с этой даты были аннулированы. Перераспределения мест не производилось.
 Первоначально третье место в 2005 и первое место в 2006 годах занял американец Леви Лайфаймер, но в 2012 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга с июня 1999 года по 30 июля 2006 года и с 7 июля по 29 июля 2007 года, все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределения мест не производилось.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1947 года
Появились в 1947 году во Франции